Stirnschild steht für:
 Stirnschild (Pferdeausrüstung), siehe: Stirnschild von Torrs
 Stirnschild (Reptilien), Hornschuppe
 Stirnschild (Vögel) in der Ornithologie

Siehe auch:
 Stirnfleck
 Stirnplatte